Иша́к.
 Осёл (ср. )
 Ишак, ишачок — прозвище советского истребителя конструкции Поликарпова И-16.

Ишак — фамилия. Известные носители:
 Ишак, Марсель (1906—1994) — французский режиссёр, продюсер, альпинист, гималаист.

См. также 
 Ишаки — село в Чебоксарском районе Республики Чувашии.
 Ишакское сельское поселение